Kreutzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Angutimmarik Kreutzmann (* 1988), grönländischer Handballnationalspieler
 Akutaaneq Kreutzmann (* 1989), grönländischer Handballnationalspieler
 Bill Kreutzmann (* 1946), US-amerikanischer Rockmusiker
 Bjarne Kreutzmann (* 1943), grönländischer Politiker und Polizist
 Heinz Kreutzmann (1919–2005), deutscher Politiker
 Hermann Kreutzmann (* 1955), deutscher Geograph

 Johannes Kreutzmann (1862–1940), grönländischer Jäger und Künstler
 Kristoffer Kreutzmann (1867–1942), grönländischer Künstler
 Niklas Kreutzmann (* 1982), grönländisch-dänischer Fußballspieler
 Thomas Kreutzmann (* 1958), deutscher Korrespondent

Siehe auch:
 Kreuzmann
 Creutzmann